En mathématiques, il y a plusieurs '''théorèmes de Richard Rado ou de Tibor Radó :
Théorème de Rado (théorie de Ramsey)
Théorème d'Erdős-Ko-Rado

Théorème de Radó (fonctions harmoniques)
Théorème de Radó (surfaces de Riemann)

Rado